SSN-21 steht für:
 USS Seawolf (SSN-21), ein Atom-U-Boot der United States Navy und das Typschiff der Seawolf-Klasse

SS-N-21 steht für:
 SS-N-21 Sampson, ein U-Boot-gestützter Marschflugkörper aus russischer Produktion

SSN21